Res Gestae Divi Augusti — obra auto-biográfica de Augusto
 Res Gestae Divi Saporis — obra auto-biográfica de Sapors I
 Res Gestae (Amiano Marcelino) — obra de Amiano Marcelino